Infostrada S.p.A. era una empresa italiana de telecomunicacions del grup Wind Telecomunicazioni S.p.A., que s'ocupava de serveis de telefonia fixa i IPTV.

La companyia va néixer l'any 1995 d'un acord entre Olivetti Telemedia i Bell Atlantic per competir amb Telecom Italia en el sector de la telefonia fixa.

L'any 2001 es va vendre a Enel, que l'any 2002 la va incorporar a Wind, que l'any 2011 va ser adquirida pel grup VimpelCom.

El 31 de desembre de 2016, juntament amb la matriu Wind, es va fusionar en la nova empresa conjunta Wind Tre, nascuda d'un acord entre CK Hutchison Holdings i VimpelCom.

Referències

Enllaços externs 

 

Telefonia
Empreses de telecomunicacions
Empreses d'Itàlia